Chatham megye (Észak-Karolina)
Chatham megye (Georgia)